Гео́ргий Алекса́ндрович Александе́р (1909, Москва — 1942, Симферополь) — советский военачальник, майор (1942), кавалер ордена Красного Знамени (1941), участник Великой Отечественной войны. Погиб при обороне Севастополя.

Ранние годы 
Потомственный военный. По происхождению — из обрусевших немцев. Выпускник Московского артиллерийского училища. В 1937 году принял командование севастопольской бронебашенной батарей  в районе посёлка Любимовка.

Командир  
Батарея представляла собой долговременное оборонительное сооружение с подземным бункером и двумя артиллерийскими башнями. Вооружение составляли морские орудия калибра  длиной 52 калибра, производства Обуховского сталелитейного завода. Батарея занимала важное место в оборонительной системе Севастополя.

Для осады Севастополя немецкие войска привлекли значительные силы тяжёлой артиллерии, в том числе сверхтяжёлые осадные орудия: стационарную гаубицу Gamma Mörser  и две самоходных мортиры Karl 

Под Севастополем также было использовано сверхтяжёлое  орудие «Дора». Орудие вступило в строй в начале июня и выпустило, в общей сложности, около пятидесяти 7-тонных снарядов, в том числе и по батарее 

Кроме этого, Севастополь подвергался массированным ударам с воздуха: в ходе июньского наступления на город и его окрестности было сброшено около  фугасных бомб.

26 июня немцы прорвались внутрь батареи и взяли в плен оставшихся в живых артиллеристов. Группа попыталась прорваться к партизанам, однако на следующий день в районе деревни Дуванкой (ныне Верхнесадовое) была обнаружена и пленена противником.

Память 
Увековечен в Севастополе (на Северной стороне Севастополя имеется улица имени Георгия Александера), поселок Любимовка, братская могила  батареи.

В  история  была воссоздана в художественно-документальном фильме «Севастополь» из  цикла «Города-Герои» (Беларусь, телекомпания «ОНТ»).

Семья 
Жена Георгия Александера, его дочь Татьяна и сын Николай жили в Москве. Сын и дочь закончили МВТУ , оба кандидаты технических наук, имеют научные работы.

В искусстве 
В художественном фильме «Море в огне», снятом в 1970 году на киностудии «Мосфильм» режиссёром Л. Н. Сааковым, роль майора А. Г. Александера исполняет актёр Владлен Паулус.

Ссылки 
 Воспоминания немецкого ветерана Хельмута Фихта о штурме 30-й батареи
 Автобиография и аттестация 
 Фото и видео  и 
 Немецкая сверхтяжёлая артиллерия против 
 Сверхорудие Круппа
 Из «биографии» тридцатой батареи

Литература

Ссылки и примечания 

Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Расстрелянные на оккупированной территории СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Казнённые в 1942 году